Neuchâtel (kanton), een Zwitsers kanton.
vorstendom Neuchâtel, de voorloper van het kanton (tot 1848)
Neuchâtel (district), een district gelegen in dat kanton.
Neuchâtel (stad), de hoofdstad van dat kanton en dat district.
De Universiteit van Neuchâtel
Het Meer van Neuchâtel